Ravna Gora es un topónimo eslavo que significa monte llano. Puede referirse a:

Tres pueblos:
Ravna Gora (Provincia de Burgas).
Ravna Gora (Provincia de Varna).
Ravna Gora (Provincia de Haskovo).

Un pueblo y una colina:
 Ravna Gora, municipio en el condado de Primorje-Gorski Kotar.
 Ravna Gora, una montaña de Eslavonia.

Ravna Gora, una montaña montenegrina.

Ravna Gora, una meseta serbia.
 Ravna Gora, (Distrito de Moravica)
 Ravna Gora, (Distrito de Jablanica)